Desa Sukadami kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukadami (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 107,52), Jawa Barat, 
 Desa Sukadami (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 107,11), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar